Michelbuch (gemeentevrij gebied)
 Michelbuch (Achern) - wijk in Achern, Baden-Württemberg
 Michelbuch (Vichten) - wijk in Vichten, Luxemburg